Ксирис (; от ) — род травянистых растений семейства , распространённый преимущественно в тропиках и субтропиках Америки, а также в Африке, Азии, Австралии и Океании.

Ботаническое описание 
Многолетние, реже однолетние травянистые растения. Стебли простые, прямостоячие. Листья очерёдные, в 2 ряда, от линейных до мечевидных.

Цветки одиночные в пазухах прицветников. Чашелистиков 3, неравные. Лепестков 3, равные, от жёлтого до белого цвета. Тычинок обычно 3, нити уплощённые; пыльники 2—4-гнёздные, вскрываются вертикальными щелями. Стаминодиев 3 (редко отсутствуют), чередуются с лепестками. Завязь обычно сидячая, (1) 3-гнёздная; столбик нитевидный, трёхветвистый; рылец 3, U-образные или воронковидные. Плоды — локулицидные коробочки. Семена от яйцевидных до цилиндрических, 0,3—1 (4) мм длиной, на верхушке обычно остроконечные. Хромосомы: x=9.

Виды 

Род включает около 250—280 видов, некоторые из них:

Примечания

Литература 
 
 

Ксирисовые